У́лица У́ткина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Уткина — улица в Иркутске.
 Улица Уткина — улица в Москве.

Украина 
 Улица Уткина — улица в Донецке.

См. также 
 Уткин проспект
 Улица Уточкина
 Утиная улица